

Бейсайд — місто, штат Техас
 Бейсайд — селище, штат Вісконсин
 Бейсайд — переписна місцевість в окрузі Аккомак, штат Вірджинія